San Diego (Californië), een grote stad in Californië
 San Diego (rivier), een rivier die door deze stad loopt
 San Diego (Venezuela), stad en gemeente in de Venezolaanse staat Carabobo
 San Diego (Cesar), een gemeente in het Colombiaanse departement Cesar
 San Diego (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Zacapa
 San Diego (Texas), plaats in Texas
 San Diego (vulkaan), een vulkaan in El Salvador
 San Diego (rivier in Nicaragua), een rivier die uitmondt aan de westkust van Nicaragua

Zie ook
 Didacus of Diego van Alcalá, een Spaanse heilige naar wie deze plaatsen genoemd zijn